Doberschin bezeichnet

 Dobříň (Doberschin), Gemeinde im Okres Litoměřice, Tschechien
 Dobršín (Doberschin), Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien
 Dobierzyn (1939–1942 Doberschin), Ortschaft in der Gemeinde Lubraniec, Powiat Włocławski, Polen